33-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Пехотные дивизии

 33-я мотострелковая дивизия (СССР)
 33-я гвардейская мотострелковая дивизия (СССР) (расформирована в 08.10.1960)
 33-я гвардейская механизированная дивизия (СССР)

Кавалерийские дивизии
 33-я кавалерийская дивизия СС (3-я венгерская) (Третий Рейх)

Прочие дивизии
 33-я бомбардировочная авиационная дивизия (СССР) — см. Боевой состав советских войск в советско-японской войне
 33-я зенитная артиллерийская дивизия РГК (СССР) — см. Боевой состав советских войск в советско-японской войне
 33-я гвардейская ракетная Свирская Краснознамённая орденов Суворова Кутузова и Александра Невского дивизия
 33-я дивизия подводных лодок (СССР, РФ, 1973—2001) — в составе 1-я Краснознамённая флотилия подводных лодок Северного флота